Herbert Müller (hokej na travi), njemački hokejaš, osvajač odličja na OI
Herbert Müller (automobilizam), švicarski automobilist, vozač trkaćih automobila, pobjednik Targa Floria